Cleyde Yáconis, nome artístico de Cleyde Becker Iaconis (Pirassununga, 14 de novembro de 1923  São Paulo, 15 de abril de 2013), foi uma atriz brasileira.

Biografia
Neta de imigrantes italianos pela parte paterna e de alemães pela materna, Cleyde iniciou sua carreira no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) ao lado da irmã, a atriz Cacilda Becker Iaconis. Tem um dos repertórios teatrais mais variados e ilustres da dramaturgia nacional. Para Cleyde, sempre foi normal a escalação para interpretar personagens de mais idade que a sua própria, talvez devido à sua voz de contralto e suas feições graves.

Carreira
Em mais de meio século de carreira, participou ativamente em produções de teatro e televisão, mas em cinema atuou muito pouco. Seu último papel na TV foi a divertida Dona Brígida Gouveia, na novela Passione, de Sílvio de Abreu, exibida pela Rede Globo. Dentre seus trabalhos na televisão, destacam-se Mulheres de Areia, Os Inocentes, Gaivotas, Ninho da Serpente, Rainha da Sucata, Vamp e Torre de Babel.

Em 29 de setembro de 2009, o antigo Teatro Cosipa Cultura passou a chamar-se Teatro Cleyde Yáconis, em homenagem à atriz que protagonizou a primeira peça montada na casa – O Caminho para Meca.

Em julho de 2010, se afastou de Passione por ter quebrado o fêmur. Voltou as gravações no dia 12 de agosto. Devido a complicações que teve no implante da prótese em seu fêmur, a atriz ficou afastada das gravações da novela por pelo menos 15 dias.

Morte
Morreu em 15 de abril de 2013 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se encontrava internada desde outubro de 2012.

Filmografia

Televisão

No cinema

Teatro 
 Elas Não Gostam de Apanhar (2012)
 O Caminho para Meca de Athol Fugard (2008)
 A Louca de Chaillot de Jean Giroudoux (2006)
 Cinema Eden de Marguerite Duras (2005)
 Longa Jornada Noite A Dentro de Eugene O'Neill (2002)
 Péricles, o Príncipe de Tiro de William Shakespeare (1995)
 A Filha de Lúcifer de William Luce (1993) Mambembe de Melhor Atriz
 O Baile de Máscaras de Mauro Rasi (1991) Molière de Melhor Atriz
 A Cerimônia do Adeus de Mauro Rasi (1989)
A Lei de Lynch de Walter Quaglia (1985)
 O Jardim das Cerejeiras de Anton Tchekov (1982)
 A Nonna (1980)
 Os Amantes de Harold Pinter (1978)
 A Capital Federal de Arthur Azevedo (produtora) (1972)
 Medeia de Eurípedes (1970)
 Édipo Rei de Sófocles (1967)
 O Fardão de Bráulio Pedroso (1967)
 As Fúrias de Rafael Alberti (1966)
 Toda Nudez Será Castigada de Nélson Rodrigues (1965) Molière de Melhor Atriz
 Vereda da Salvação de Jorge Andrade (1964)
 Os Ossos do Barão de Jorge Andrade (1963)
 Yerma de Federico García Lorca (1962)
 A Morte do Caixeiro Viajante de Arthur Miller (1962)
 A Escada de Jorge Andrade (1961)
 A Semente de Gianfrancesco Guarnieri (1961)
 O Pagador de Promessas de Dias Gomes (1960)
 O Santo e a Porca de Ariano Suassuna (1958)
 A Rainha e os Rebeldes de Ugo Betti (1957)
 Eurydice de Jean Anouilh (1956)
 Maria Stuart de Friedrich Schiller (1955)
 Leonor de Mendonça de Gonçalves Dias (1954)
 Assim É (Se lhe Pareçe) de Luigi Pirandello (1953)
 Ralé de Máximo Gorki (1951)
 Seis Personagens a Procura de um Autor de Luigi Pirandello (1951)
 Pega-Fogo de Jules Renard (1950)
 O Anjo de Pedra de Tennessee Williams (1950)

Prêmios e indicações

Ligações externas 
 

Naturais de Pirassununga
Brasileiros de ascendência italiana
Brasileiros de ascendência alemã
Atrizes de São Paulo (estado)
Atrizes de cinema do Brasil
Atrizes de teatro do Brasil
Atrizes de televisão do Brasil
Mulheres ganhadoras do Prêmio APCA de Televisão
Contraltos do Brasil
Agraciados com a Ordem do Mérito Cultural